David Johnson
 David Johnson ausztrál motorversenyző
 David Johnson (1902–1973) kanadai rövidtávfutó, olimpikon
 David Johnson (1947) amerikai úszó, olimpikon
 David Johnson (1951) angol operatőr
 David Johnson (1951–2022) angol labdarúgó
 David Johnson (1960) kanadai evezős, olimpikon
 David Johnson (1964) amerikai sportlövő, olimpikon
 David Johnson (1970) amerikai kosárlabdázó
 David Johnson (1976) jamaicai labdarúgó
 David Johnson (2001) amerikai kosárlabdázó

hasonló nevűek
 Davey Johnson (1943) olimpiai bronzérmes baseballedző
 Dave Johnson (1963) olimpiai bronzérmes tízpróbázó